Rasi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Rasi (1574–1621), italienischer Sänger, Komponist und Dichter
 Guido Rasi (* 1954), italienischer Arzt und ehemaliger Leiter der Europäischen Arzneimittel-Agentur
 Marjatta Rasi (1945–2021), finnische Diplomatin
 Roland Rasi (* 1945), Schweizer Bankmanager und Rechtsanwalt

RASI steht für ein bestimmtes Strukturmodell für Arbeitsprozesse. Die Abkürzung ist hinterlegt mit den englischen Begriffen "responsibility, authority/approval, support and inform" – siehe hierzu RACI